Вискарра () — испанская фамилия.

 Вискарра, Гильермо (род. 1993) — боливийский футболист.
 Вискарра, Педро де (1502—1599) — испанский юрист, губернатор Чили (1592 и 1598—1599).
 Вискарра, Мартин (род. 1963) — президент Перу с 2018 года.
 Вискарра, Эстебан (род. 1986) — аргентинский и индонезийский футболист.